Bunster ist der Familienname folgender Personen:

 Claudio Bunster (* 1947), chilenischer theoretischer Physiker
 Patricio Bunster (1924–2006), chilenischer Choreograph und Tänzer